Kolywan ist:
 eine Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Nowosibirsk (Russland), siehe Kolywan (Nowosibirsk)
 ein Dorf in der Region Altai (Russland), siehe Kolywan (Region Altai)
 ein Dorf in der Oblast Samara (Russland), siehe Kolywan (Samara)
 die altrussische Bezeichnung der estnischen Hauptstadt Tallinn
 der ehemalige Name (1783–1797) der Stadt Berdsk in der Oblast Nowosibirsk (Russland)
 einer Verwaltungseinheit im Russischen Reich des 18. Jahrhunderts: Oblast Kolywan, später Gouvernement Kolywan
 ein Bergkamm (Kolywankamm, Kolywanski-Kamm) im nordwestlichen Altai (Russland)
 die historische Bezeichnung eines Bergbaugebietes im nordwestlichen Altai, siehe Gornaja Kolywan, mit der dort befindlichen Steinschleiferei Kolywan